El término Into the Blue —en español: En el azul— puede hacer referencia a:

 «Into the Blue», canción de Kylie Minogue.
 Into the Blue, película estadounidense.